Die 38. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 10. bis zum 14. Juni 2015 im französischen Tours statt. Europapokalsieger wurde zum sechsten Mal das Team von NL Primorye Vladivostok.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Endrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2015
Europapokal 2015
Badmintonwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Tours